Biblioteca Digital Hispànica, biblioteca digital de la Biblioteca Nacional d'Espanya
 Bryce Dallas Howard, actriu estatunidenca